Fould ist der Familienname folgender Personen:
 Achille Fould (1800–1867), französischer Finanzminister
 Consuelo Fould (1862–1927), französische Malerin
 Georges Achille-Fould (1868–1951), französische Malerin

Siehe auch:
 Fuld
 Fulda (Begriffsklärung)